Hietajarvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,67, long 27,85),  (1,4 km²)
2. Hietajärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland),  (26 ha)
3. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,67, long 26,33),  (17 ha)
4. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,52, long 28,30),  (1,9 km²)
5. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,52, long 26,40),  (37 ha)
6. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,02, long 27,50),  (88 ha)
7. Iso Hietajärvi (sjö i Posio, Lappland, Finland, söder om Livojärvi),  (2,1 km²)
8. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,95, long 27,10),  (1,6 km²)
9. Hietanen (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (62 ha)
10. Iso Hietajärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (78 ha)
11. Hietajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,85, long 28,95),  (2,3 km²)
12. Hietajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,82, long 28,30),  (41 ha)
13. Hietanen och Pieni-Hietanen,  (4 km²)
14. Hietajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 63,85, long 28,90),  (42 ha)
15. Hietajärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 63,15, long 28,78),  (68 ha)
16. Suuri Hietajärvi,  (77 ha)
17. Hietajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,47, long 27,65),  (40 ha)
18. Hietajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland),  (11 ha)

Sverige 

1. Hietajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (4 ha)
2. Hietajärvi (Karesuando socken, Lappland, 755172-178869), sjö i Kiruna kommun,  (6 ha)
3. Hietajärvi (Karesuando socken, Lappland, 756650-179393), sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)
4. Hietajärvi (Karesuando socken, Lappland, 756992-179782), sjö i Kiruna kommun,  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn